Estadio Parque Palermo ou somente Parque Palermo é um estádio de futebol do Uruguai situado em Montevideo que pertence ao  Central Español. Foi inaugurado em 31 de outubro de 1937; se encontra no bairro Parque Battle a apenas 300 metros do estádio Estádio Centenário e ligado ao estádio Luis Méndez Piana, que pertence ao  Miramar Misiones.

Parque Palermo